Aat van Noort, atleta olandese;
 Adam van Noort, pittore fiammingo;
 Dennis van Noort, atleta olandese;
Dick van der Noort, politico olandese;
 Ginie van de Noort, attrice francese;
Gerardus Cornelis van Noort, teologo olandese;
 Joël van Noort, speedcuber olandese;
Lambert van Noort, pittore fiammingo;
Olivier van Noort, esploratore olandese;
Pieter van Noort, pittore olandese;
 Peter van der Noort, canoista olandese;
Roald van Noort, giocatore di pallanuoto olandese;
Simon van Noort, entomologo sudafricano;
 Willem van Noort, architetto olandese.